Donkey Kong kan henvise til:
 Donkey Kong (computerspil) – det originale arkadespil
 Donkey Kong (figur) – navnet på titlens figur
 Donkey Kong (serie) – serien med de efterfølgende computerspil og inkluderet:
 Donkey Kong (Game Boy)
 Donkey Kong (Game & Watch)
 Donkey Kong (truck) – en monstertruck

de:Donkey Kong